Авіон — власна назва.

Топоніми

Авіон (Оренсе)

Авіон (Франція)